TICAM-2, или TRAM () — внутриклеточный адаптерный белок, относится к группе TIR домен-содержащих белков, участвующих в передаче сигнала от толл-подобных рецепторов. Открыт в 2003 году, участвует в функционировании рецептора противобактериальной защиты организма TLR4 в его MyD88-независимом сигнальном пути.

См. также 
 Толл-подобные рецепторы
 TLR4
 TICAM-1

Литература 
 
 

Иммунная система
Белки